Vir est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vir, un village situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Vir, une ile de Dalmatie situé dans le comitat de Zadar ;
Vir, un village et une municipalité situé sur l'ile de Vir ;
en Macédoine
Vir, un village situé dans la municipalité de Makedonski Brod ;
au Monténégro
Vir, un village situé dans la municipalité de Nikšić.
en République tchèque
Vír, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

En biologie 
 Vir Holthuis, 1952 est un genre de crevettes.

Divers 
 Barthélemy de Jur, évêque de Laon (XIIe), (voir abbaye de Prémontré)
 Virgo, Virginis, le nom latin et son génitif de la constellation de la Vierge

Voir aussi